Fritz Ruchti (... – ...) – calciatore svizzero
 Hans Ruchti (1903-1988) – economista tedesco
 Peter Joseph Glutz-Ruchti (1754-1835) – politico svizzero